Die Scottish Football League Division One wurde 1917/18 zum 25. Mal ausgetragen. Es war zudem die 28. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 18. August 1917 und endete am 20. April 1918. In der Saison 1917/18 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 9. Mal in der Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Torschützenkönig wurde mit 35 Treffern Hughie Ferguson vom FC Motherwell.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1917/18 bei statto.com
 Scottish Division One 1917/18 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1917/18
1917 18